Amerikai Egyesült Államok
El Monte (Kalifornia)
 Chile
El Monte (Chile)